Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2002 in Bled. An der Olympiade nahmen 135 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Während die B-Mannschaft gemäß ihrer Ergebnisse platziert wurde, spielte das dritte Team außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Russland

2. Ungarn

3. Armenien

4. Georgien

5. China

6. Niederlande

7. England

8. Slowakei

9. Israel

10. Jugoslawien

11. Mazedonien

12. Schweiz

13. Polen

14. Ukraine

15. Bosnien und Herzegowina

16. Deutschland

17. Weißrussland

18. Tschechien

19. Spanien

20. Usbekistan

21. Litauen

22. Island

23. Kroatien

24. Frankreich

25. Griechenland

26. Dänemark

27. Bulgarien

28. Rumänien

29. Indien

30. Aserbaidschan

31. Moldawien

32. Schweden

33. Kanada

34. Bangladesch

35. Brasilien

36. Irland

37. Kuba

38. Italien

39. Philippinen

40. Slowenien

41. USA

42. Lettland

43. Estland

44. Belgien

45. Finnland

46. Kasachstan

47. Vietnam

48. Norwegen 

Der an Brett 1 aufgestellte Großmeister Simen Agdestein kam im Verlauf des Turniers nicht zum Einsatz.

49. Schottland

50. Indonesien

51. Mexiko

52. Kolumbien

53. Australien

54. Ägypten

55. Katar 

Der zweite Ersatzspieler Mohamad Al-Hitmi kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

56. Irak

57. Portugal

58. Tadschikistan 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. Alle Bilanzen verstehen sich aus 12 Runden. Der zweite Ersatzspieler Saivose Djamolov kam nicht zum Einsatz.

59. Peru

60. Chile

61. Iran

62. Slowenien B

63. Argentinien

64. Österreich

65. Venezuela

66. Paraguay

67. Ecuador

68. Luxemburg

69. Turkmenistan 

Die gemeldeten Ersatzspieler Kerim Aliev und Amansahat Rahmanov wurden nicht eingesetzt.

70. Costa Rica

71. Andorra

72. Kirgisistan

73. Albanien

74. Libanon

75. Malaysia

76. Türkei

77. Bolivien 

Der zweite Ersatzspieler Marco Rojas wurde nicht eingesetzt.

78. Zypern

79. Singapur 

Singapur gewann das Auftaktspiel gegen Ruanda kampflos mit 4:0. Es ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der Spieler ab Brett 3 berücksichtigt.

Slowenien C

80. Wales

81. Sambia

82. Dominikanische Republik

83. Mongolei

84. Uruguay

85. ICSC

86. IBCA 

Der als zweiter Ersatzspieler vorgesehene Pole Ryszard Bernard kam nicht zum Einsatz.

87. Neuseeland

88. Angola

89. Thailand

90. Äthiopien

91. Vereinigte Arabische Emirate

92. Färöer

93. Algerien

94. IPCA

95. Jemen

96. Nigeria 

Nigeria nahm das Turnier erst mit der zweiten Runde auf und erhielt in dieser ein Freilos, welches mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten bewertet wird. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

97. Trinidad und Tobago

98. Liechtenstein

99. Tunesien

100. Sri Lanka

101. Simbabwe

102. Südafrika

103. Barbados

104. Libyen

105. Malta

106. Bahrain

107. Monaco

108. Japan

109. Niederländische Antillen

110. Botswana

111. Mauritius

112. Suriname

113. Jamaika

114. Uganda

115. Palästina 

Die auf der zweiten Ersatzposition gemeldete Spielerin Christine Kayle wurde nicht eingesetzt.

116. Jersey

117. Nicaragua 

Die beiden gemeldeten Ersatzspieler Dizan Alvarado und Jean Pierre Chamorro wurden nicht eingesetzt.

118. Honduras

119. Namibia

120. Hongkong

121. Panama

122. Kenia 

Die Mannschaft erhielt in der 12. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht. Die beiden Ersatzspieler Ben Magana und William Wachania kamen während der Olympiade nicht zum Einsatz.

123. Afghanistan 

Die Mannschaft erhielt in der 10. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht. Der zweite Ersatzspieler M. Yousufzai wurde nicht eingesetzt.

124. Brunei

125. Aruba

126. San Marino 

Die Mannschaft erhielt in der 5. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

127. Britische Jungferninseln 

Die Mannschaft erhielt in der letzten Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

128. Somalia 

Die Mannschaft erhielt in der 11. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

129. Papua-Neuguinea 

Die Mannschaft erhielt in der 9. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

130. Macau 

Die Mannschaft erhielt in der vorletzten Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

131. Bermuda 

Die Mannschaft erhielt in der 8. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

132. Guernsey 

Die Mannschaft erhielt in der 7. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht. Zum Spiel der 8. Runde gegen Ruanda trat Guernsey nicht an. Hier sind kampflose Niederlagen bei den vier Stammspielern berücksichtigt. Der zweite Ersatzspieler Peter Wilson kam nicht zum Einsatz.

133. Ruanda	 

Ruanda nahm das Turnier erst mit der fünften Runde auf. Während die Runden 2 bis 4 nicht in die Ergebnisbilanzen eingingen, ist für Runde 1 eine kampflose 0:4-Niederlage gegen Singapur in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler berücksichtigt. Der als erster Ersatzspieler gemeldete Christopher Karenzi wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

134. Amerikanische Jungferninseln 

Die Mannschaft erhielt in der 6. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht. Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Spieler Abdullah Saleem wurde nicht eingesetzt.

Quellen 
 Schacholympiade 2002 bei olimpbase.org
 Schacholympiade 2002 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2002
Schach 2002
Schach (Slowenien)
Sport (Bled)